Aulo Verginio Tricosto Celiomontano – politico e militare romano del V secolo a.C.
 Aulo Verginio Tricosto Celiomontano – politico romano del V secolo a.C.
 Spurio Verginio Tricosto Celiomontano – politico romano console nel 456 a.C.
 Tito Verginio Tricosto Celiomontano – politico romano del V secolo a.C.
 Tito Verginio Tricosto Celiomontano – politico romano del V secolo a.C.